Magnus Simonsson kan syfta på bland andra:

* Magnus Simonsson (1855–1938), svensk bryggare
 Magnus Simonsson (född 1976), svensk politiker